Antonio Menéndez puede referirse a: 
 Juan Antonio Menéndez del Barco (1822), fue el primer alcalde de Portoviejo.
 Antonio Menéndez de la Peña (1845-1912), pedagogo cubano, nacionalizado mexicano.
 Antonio Menéndez González (1870-1909), pedagogo mexicano.
 Antonio Menéndez González (1926-1973), abogado y publicista mexicano.
 Rodolfo Antonio Menéndez Menéndez (1941-), político y empresario mexicano.
 Antonio Menéndez González (1946-), ciclista español.